Mintho – rodzaj owadów z rodziny rączycowatych
 Mintho (Minte) – w mitologii greckiej nimfa przemieniona w miętę